De Wognumse Fanfare- en drumbandvereniging "Ons Genoegen" is een fanfare en drumband uit Wognum die is opgericht in 1922. In de eerste jaren was "Ons Genoegen" alleen een fanfarevereniging, maar vanaf 1958 werd deze uitgebreid met een drumband. 
De fanfare staat anno 2019 onder leiding van dirigent Marije Koopmans en de slagwerkgroep staat onder leiding van instructeur Jan Groenland.

"Ons Genoegen" is lid van de Hollandse Bond van Muziekverenigingen, die op haar beurt weer is aangesloten bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland, waar ze in de 3e divisie speelt. De drumband is op 7 juni 1998 gepromoveerd naar de 1e divisie en komt als drum-fanfare tevens uit in de 1e divisie.

Externe links
 Website "Ons Genoegen"

Drumband
Nederlands fanfareorkest